Het seizoen 1977/78 van de Beker van België in het voetbal startte met de 1e ronde in augustus 1977 en eindigde met de finale op 21 mei 1978 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar KSK Beveren dat Sporting Charleroi in de finale versloeg met 0-2. Voor Beveren was het de eerste bekerwinst.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Finale

Topschutter
 Yvan Hoste (SK Tongeren) - 5 doelpunten

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1977/78